Roßhaupten ist der Ortsname von

 Roßhaupten, Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Roßhaupten (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Roßhaupten (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Roßhaupten (Röfingen), Ortsteil der Gemeinde Röfingen, Landkreis Günzburg, Bayern

Siehe auch:
 Roßhaupt
 Roßhaupter
 Roßkopf